Eine Thomaskirche (wobei diese sowohl nach dem Apostel Thomas als auch nach Thomas von Aquin, Thomas Becket oder Thomas Morus benannt sein kann) gibt es in folgenden Orten:

 Liste der Thomas-Morus-Kirchen.

Deutschland

A – K 
 Adlkofen, siehe St. Thomas (Adlkofen)
 Albstadt-Ebingen, siehe Thomaskirche (Ebingen)
 Altensittenbach, siehe Thomaskirche (Altensittenbach)
 Thomaskirche (Aschaffenburg)
 Augsburg, siehe St.-Thomas-Kirche (Augsburg)
  Berlin
St.-Thomas-Kirche (Berlin)
 Berlin-Charlottenburg, siehe St.-Thomas-von-Aquin-Kirche (Berlin-Charlottenburg)
Thomaskirche (Berlin-Wittenau)
 Bochum, siehe St. Thomas Morus (Bochum)
 Bohmte, siehe St.-Thomas-Kirche (Bohmte)
 Braunschweig, siehe St.-Thomas-Kirche (Braunschweig)
 Bremen, St. Thomas von Aquin, römisch-katholisch
 Damshagen, siehe St.-Thomas-Kirche (Damshagen), backsteingotische Dorfkirche im Klützer Winkel
 Dahmsdorf, siehe Dorfkirche Dahmsdorf (Reichenwalde)
 Darmstadt, siehe Thomaskirche (Darmstadt)
 Dresden, siehe Thomaskirche (Dresden)
 Düsseldorf-Mörsenbroich, siehe Evangelische Thomaskirche Düsseldorf
 Düsseldorf-Reisholz, siehe Thomaskirche (Düsseldorf-Reisholz)
 Elmshorn, siehe Thomaskirche (Elmshorn)
 Erfurt, siehe Thomaskirche (Erfurt) und Alte Thomaskirche (Erfurt)
 Erlangen, siehe St. Thomas (Erlangen)
 Espelkamp, siehe Thomaskirche (Espelkamp)
 Essen-Stoppenberg, Thomaskirche, evangelisch
 Eysölden, siehe St. Thomas und Ägidius (Eysölden)
 Frankfurt am Main, siehe Evangelische St. Thomaskirche (Frankfurt am Main)
 Freiburg im Breisgau-Betzenhausen, siehe St. Thomas (Freiburg-Betzenhausen)
 Freiburg im Breisgau-Zähringen, siehe Thomaskirche (Freiburg-Zähringen)
 Friedberg (Bayern), siehe St. Thomas (Rederzhausen)
 Gelsenkirchen
 Großbocka, siehe St. Thomas (Großbocka)
 Großenheidorn, siehe St. Thomas (Großenheidorn)
 Hamburg, siehe Liste
 Thomaskirche (Hamburg-Bramfeld)
 Thomaskirche (Hamburg-Hausbruch)
 Thomaskirche (Hamburg-Rahlstedt)
 St. Thomas (Hamburg-Rothenburgsort)
 Helmstedt, siehe St.-Thomas-Kirche (Helmstedt)
 Helsa: Thomaskirche (Eschenstruth) im Ortsteil Eschenstruth
 Hemer, siehe Thomaskirche (Hemer)
 Herford, siehe Thomaskirche im Stadtteil Schwarzenmoor
 Hildesheim, Stadtteil Drispenstedt, siehe St. Thomas (Drispenstedt)
 Hodenhagen, siehe St. Thomas und Maria (Hodenhagen)
 Hohenbostel, siehe St. Thomas (Hohenbostel)
 Hörnum, siehe St. Thomas (Hörnum)
 Ilsede: St. Thomas (Adenstedt)
 Kaufbeuren: St. Thomas (Hirschzell)
 Karlsruhe, siehe Thomaskirche (Karlsruhe)
 Kassel, siehe Thomaskirche (Kassel)
 Köln: Thomaskirche (Köln)
 Korbach, Stadtteil Rhena: St. Thomas (Rhena)
 Krefeld, siehe Thomaskirche (Krefeld)

L – Z 
 Langelsheim, siehe St.-Thomas-Kirche (Wolfshagen) im Stadtteil Wolfshagen im Harz
 Langen, siehe Hl. Thomas von Aquin (Langen)
 Leipzig, siehe Thomaskirche (Leipzig)
 Leverkusen, St. Thomas Morus, römisch-katholisch
 Limburg an der Lahn, heute St. Michael (Limburg an der Lahn)
 Lübeck, siehe St. Thomas (Lübeck)
 Mannheim, siehe Thomaskirche (Mannheim)
 Magdeburg, siehe St. Thomas (Pechau)
 Marburg, siehe Ökumenisches Zentrum Thomaskirche
 Merseburg, siehe Neumarktkirche St. Thomae
 Molfsee, siehe Thomaskirche (Schulensee)
 München, siehe St. Thomas Apostel (München)
 Neuhof an der Zenn, siehe St. Thomas (Neuhof an der Zenn)
 Nürnberg
St. Thomas, Boxdorf (katholisch)
Thomaskirche, Großreuth (evangelisch)
 Oberlind, siehe St. Thomas (Oberlind)
 Oldenburg, siehe Thomaskirche (Oldenburg)
 Pattensen, OT Schulenburg, siehe Thomas-Kirche (Schulenburg)
 Pegnitz, OT Trockau, siehe St. Thomas von Aquin (Trockau)
 Pfullingen, siehe Thomaskirche (Pfullingen)
 Pretzien, siehe Dorfkirche St. Thomas
 Rottenburg an der Laaber, OT Thomaszell, siehe St. Thomas (Thomaszell)
 Singen (Hohentwiel), siehe St.-Thomas-Kirche (Singen)
 Soest, siehe Alt-St. Thomä
 St. Thomas (Trais-Horloff)
 Tribsees, siehe St.-Thomas-Kirche (Tribsees)
 St. Thomas (Wallenfels)
 Wendhausen, siehe St.-Thomas-Kirche (Wendhausen)
 Wierlkapelle
 Wiesbaden, siehe Thomaskirche (Wiesbaden)
 Wilhelmshaven, Thomaskirche, evangelisch-lutherisch
 Würzburg
 Wolfenbüttel, siehe St.-Thomas-Kirche (Wolfenbüttel), evangelisch-lutherisch
 Wuppertal, siehe Thomaskirche (Wuppertal), evangelisch-lutherisch

Frankreich 
 Bénodet, Département Finistère, Saint-Thomas Becket
 Reims, Saint-Thomas
 Straßburg, siehe Thomaskirche (Straßburg)
 Toulouse, sieh Jakobinerkonvent (Toulouse)

Indien 
 Chennai, siehe St. Thomas Basilica

Irak 
 Syrisch-katholische Kirche St. Thomas in Mossul
 Syrisch-Orthodoxe Kathedrale St. Thomas in Mossul

Iran 
 Thomaskirche (Teheran)

Italien 
 Aquino, Santi Costanzo e Tommaso d’Aquino, Konkathedrale und Basilica minor
 Busano (Metropolitanstadt Turin), San Tommaso 
 Ortona, Basilica di San Tommaso Apostolo
 San Tommaso in Parione, Titularkirche in Rom (siehe auch Liste der Kardinalpriester von San Tommaso in Parione)

Luxemburg 
 Kirche Nospelt, dem Apostel Thomas geweiht

Norwegen 
 Filefjell, Vang, siehe Sankt-Thomas-Kirche (Filefjell)

Österreich 

Kärnten
 Pfarrkirche St. Thomas (Zeiselberg)
 Filialkirche Gletschach
 Filialkirche Werschling

Niederösterreich
 Pfarrkirche Bad Großpertholz
 Pfarrkirche Enzersdorf an der Fischa
 Pfarrkirche Großwetzdorf
 Thomaskirche bei Kühbach, abgegangen

Oberösterreich
 Pfarrkirche St. Thomas am Blasenstein
 Pfarrkirche St. Thomas bei Waizenkirchen

Steiermark
 Pfarrkirche Kleinlobming
 St. Thomas im Walde
 Pfarrkirche Scheifling

Wien
 Pfarrkirche Nussdorf (Wien)

Polen 
 Basilika St. Thomas Apostel (Nowe Miasto Lubawskie)
 Thomaskirche (Sulejów)

Schweiz 
 Basel, siehe Thomaskirche (Basel)
 Zürich, siehe Thomaskirche im Gut

Spanien 
Santo Tomás Apóstol (Jaray)

Tschechische Republik 
 in Prag, siehe Kirche St. Thomas
 Thomaskirche (Sokolov)

Vereinigtes Königreich 
 Birmingham, siehe St Thomas’ Church (Birmingham)
 Colnbrook, siehe St Thomas (Colnbrook)
 Keith, siehe St Thomas’s Church (Keith)
 auf Rathlin, siehe St Thomas (Rathlin)
 Salisburg, siehe St. Thomas (Salisbury)

Siehe auch 
St. Thomas Church

Einzelnachweise 

 
Liste (Kirchengebäude nach Name)